«Расинг Клаб де Нарбонн Медитерране» () или «Нарбонна» — французский регбийный клуб из одноимённого города, выступающий во второй по силе лиге страны, Про Д2. Команда, основанная в 1907 году, проводит домашние матчи на стадионе «Парк де Спорт Эт де л’Амитье», вмещающем 12 000 зрителей. Традиционные цвета клуба — оранжевый и чёрный.

Достижения 
 Чемпионат Франции
 Чемпион: 1936, 1979
 Финалист: 1932, 1933, 1974
 Европейский кубок вызова
 Финалист: 2001
 Шалёнж Ив дю Мануа
 Победитель: 1968, 1973, 1974, 1978, 1979, 1984, 1989, 1990, 1991
 Финалист: 1967, 1982, 1992
 Кубок Франции
 Победитель: 1985

Финальные матчи

Чемпионат Франции

Европейский кубок вызова

Шалёнж Ив дю Мануа

Кубок Франции

Состав 
Сезон 2013/14.

Тренеры

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Франции